Pure Holocaust е втори студиен албум на блек метъл групата Immortal. С по-бърз звук от своя предшественик, Diabolical Fullmoon Mysticism. Текстовете са за лед, сняг и фентъзи ландшафтове. Преиздаден през 2005 г.

Състав 
 Абат Дуум Окулта – вокали, бас, барабани
 Демонас Дуум Окулта – китара
 Грим е кредитиран за барабаните в албума и присъства на неговата обложка, но те са записани от Абат.

Песни

Бележки 

Албуми на Имортъл
Музикални албуми от 1993 година